Wolfgang Hübener ist der Name folgender Personen: 

* Wolfgang Hübener (Prähistoriker) (1924–2015), deutscher Frühgeschichtler
 Wolfgang Hübener (Philosophiehistoriker) (1934–2007), deutscher Philosophiehistoriker

Siehe auch:
 Wolfgang Hübner